World Cup i bandy 2004 spelades i Ljusdal 28-31 oktober 2004, och vanns av den ryska klubben HK Vodnik, efter seger mot Sandvikens AIK från Sverige med 8-5 i finalmatchen.

Gruppspel

Grupp A

28 oktober 2004: Ljusdals BK-HC Kuzbass 2-12
29 oktober 2004: Tornio PV-Hammarby IF 1-7
29 oktober 2004: Tornio PV-HC Kuzbass 1-9
30 oktober 2004: Ljusdals BK-Hammarby IF 2-11
30 oktober 2004: Hammarby IF-HC Kuzbass 5-3
30 oktober 2004: Ljusdals BK-Tornio PV 6-4

Grupp B

28 oktober 2004: Bollnäs GoIF-HK Zorkij 2-0
28 oktober 2004: Västerås SK-HK Vodnik 1-3
29 oktober 2004: Västerås SK-HK Zorkij 1-3
29 oktober 2004: HK Vodnik-HK Zorkij 3-0
30 oktober 2004: Bollnäs GoIF-Västerås SK 3-3
30 oktober 2004: Bollnäs GoIF-HK Vodnik 0-4

Grupp C

28 oktober 2004: Edsbyns IF-Broberg/Söderhamn Bandy 2-2
28 oktober 2004: Sandvikens AIK-SKA Neftyanik 3-1
29 oktober 2004: Broberg/Söderhamn Bandy-SKA Neftyanik 2-2
29 oktober 2004: Sandvikens AIK-Broberg/Söderhamn Bandy 3-1
30 oktober 2004: Edsbyns IF-SKA Neftyanik 1-3
30 oktober 2004: Edsbyns IF-Sandvikens AIK 4-2

Grupp D

29 oktober 2004: Stabæk Bandy-Oulun Luistinseura 2-3
29 oktober 2004: Mjøndalen IF-IFK Vänersborg 0-9
29 oktober 2004: Mjøndalen IF-Oulun Luistinseura 2-1
30 oktober 2004: Stabæk Bandy-IFK Vänersborg 0-6
30 oktober 2004: IFK Vänersborg-Oulun Luistinseura 2-0
30 oktober 2004: Mjøndalen IF-Stabæk Bandy 1-3

Slutspel

Kvartsfinalkval
30 oktober 2004: Ljusdals BK-HK Zorkij 2-5
30 oktober 2004: Edsbyns IF-IFK Vänersborg 4-1

Kvartsfinaler
30 oktober 2004: Hammarby IF-Bollnäs GoIF 5-4
30 oktober 2004: HK Vodnik-Edsbyns IF 1-0
31 oktober 2004: HC Kuzbass-SKA Neftyanik 0-1
31 oktober 2004: Sandvikens AIK-HK Zorkij 1-0

Semifinaler
31 oktober 2004: Hammarby IF-HK Vodnik 2-3
31 oktober 2004: SKA Neftyanik-Sandvikens AIK 2-5

Final
31 oktober 2004: HK Vodnik-Sandvikens AIK 8-5

Externa länkar
Bandysidan - World Cup 2004

Sport i Sverige 2004
Bandysäsongen 2004/2005
2004
Bandy